Белая (, также — Бела) — деревня в Каменецком районе Брестской области, Республика Беларусь. Входит в состав Каменюкского сельсовета. Население — 41 человек (согласно переписи населения 2019 года).

Находится в пограничной зоне — в 4-х километрах от деревни располагается государственная граница между Республикой Беларусь и Польшей.

Этимология 
Местные жители уверяют, что названия села и реки тесно связаны с дочерью великого князя литовского Витовта, которая любила белый цвет настолько, что летом всегда надевала белый сарафан, а зимой — белые полушубок с шапочкой. По легенде, юная княжна отпраздновала свадьбу в Каменце и поехала со своим суженым в белоснежных свадебных нарядах на белых конях в город Беловежа. Дорогу молодым выстлали льняным полотном, который отбелили пущанские женщины. Якобы участок пути пролегал и через нынешнюю деревню Белую — отсюда и название. Документальных подтверждений сельскому мифу нет. Неизвестно даже, существовала ли тогда эта деревня, ведь впервые она упоминается в документах в 1560 году — то есть через 130 лет после смерти Витовта.

История 
Впервые деревня упоминается в 1560 году.

Во времена Польской Республики деревня Белая была побольше соседних Каменюк. Здесь стояла церковь с большим приходом, работал полицейский участок, почтовое отделение, школа, аптека и продуктовая лавка еврейки. Местечко было преуспевающим. Сюда съезжались жители соседних деревень, чтобы заработать копейку.

Во время Второй мировой войны немцы сожгли деревню, оставив целыми лишь два дома. Вместе с деревней сгорел и храм Казанской иконы Божьей матери.

Население

Инфраструктура 

 Магазин;
 усадьба «Польский маёнтак».

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Каменецкого района